Fenyvesi Csaba (1943–2015) vívó, sportvezető, orvos, rákkutató
 Fenyvesi Csaba (1961) egyetemi tanár, ügyvéd